Boffa, une ville de Guinée
 Boffa, une préfecture de Guinée
 Boffa, un village du Sénégal
 Boffa Boyote, un village du Sénégal

Boffa est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :
 Jonathan Boffa (né en 1992), nageur italien
 Paul Boffa (1880-1962), homme politique maltais
Romain Boffa (né en 1976), professeur de droit français

La boffa est une race de poule italienne.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien
Homonymie de patronyme maltais